HMS „Nile” – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy, upamiętniająca bitwę u ujścia Nilu (1798):
  – 12-działowy kuter zakupiony w 1806, sprzedany w 1810, złomowany w 1811.
  – 92-działowy okręt liniowy drugiej rangi (second rate) zwodowany w 1839, od 1876 okręt szkolny przemianowany na HMS „Conway”, rozbity w 1953 i spalony w 1956.
  – pancernik typu Trafalgar zwodowany w 1888, sprzedany w 1912.

Przypisy 

Nile